Carl Friedrich Wilhelm Krukenberg (1852–1889) – niemiecki fizjolog
 Friedrich Ernst Krukenberg (1871–1946) – niemiecki lekarz okulista, opisał guz Krukenberga
 Georg Heinrich Peter Krukenberg (1855–1899) – niemiecki lekarz ginekolog
 Hermann Krukenberg (1863–1935) – niemiecki chirurg
 Peter Krukenberg (1787–1865) – niemiecki lekarz patolog